Hans Bayerlein ist der Name folgender Personen:

* Hans Bayerlein (Maler, 1889) (1889–1951), deutscher Maler und Zeichner
 Hans Bayerlein (Maler, 1897) (1897–1979), deutscher Maler